Ulrike Langbehn, geborene Ulrike Raschdorff, (* 1963) ist eine deutsche Tanzsportlerin. Sie war im Jahr 1996 Deutsche Meisterin in den Standardtänzen.

Sport 
Mit Unterbrechungen war Langbehn 15 Jahre aktive Tänzerin (Standard und Lateinamerikanische Tänze), und im Jahr 1996 wurde sie Deutsche Meisterin in den Standardtänzen der Klasse AI mit Arno Langbehn. Ihre aktive Laufbahn beendete sie 1997.

Berufliche Tätigkeit 
Seit April 2005 ist sie als MTA bzw. Teamleiterin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Nephropathologie tätig.

Einzelnachweise 

Deutscher Meister (Tanzsport)
Deutscher
Geboren 1963
Frau